L'edizione 1994-1995 della Lega Nazionale A vide la vittoria finale del Grasshopper Club Zürich.

Capocannoniere del torneo fu Néstor Subiat (Grasshopper Club Zürich) con 14 reti.

Classifica finale

Play-off

Ptp indica i punti di partenza

Play out retrocessione/promozione

Verdetti finali 
 Grasshoppers Campione di Svizzera 1994-95.
 Young Boys, San Gallo, Zurigo e Servette ammesse alla stagione 1995-1996 della Lega Nazionale A.

Note

Collegamenti esterni

Calcio nel 1994
Calcio nel 1995
1994-1995